Хіого:
 Хіого — префектура в Японії;
 6879 Хіого — мала планета в Сонячній системі.